

Patronyme 
Zouïev ou Zouev (masculin ; ) ou Zouïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anastasia Zouïeva (1990-), nageuse russe, spécialiste du dos crawlé
 Andreï Zouïev (1964-), joueur de hockey sur glace russe
 Gavril Zouïev (1907-1974), pilote de chasse soviétique durant la Seconde Guerre mondiale
 Mikhaïl Zouïev (1918-1981), pilote de chasse soviétique durant la Seconde Guerre mondiale
 Marina Zouïeva (1956-), patineuse artistique russe
 Natalia Zouïeva (1988-), gymnaste rythmique russe
 Sergueï Zouev (1954-), économiste russe
 Stepan Zouïev (1988-), skieur alpin russe

Patronyme russe